Bohne bezeichnet:
 Bohne, zugleich Samen, auch Hülsen samt Samen sowie gesamte Gemüsepflanzen aus der Familie der Hülsenfrüchtler
 Bohne, Schmelzeinstülpungen an den Schneidezähnen von Pferden, siehe Zahnaltersschätzung#Bohne

Bohne steht als Kurzform für:
 Gartenbohne (Phaseolus vulgaris), die wichtigste Nahrungsmittelbohne Mitteleuropas
 Kaffeebohne, Samen der Kaffeepflanze
 Kakaobohne, Samen des Kakaobaumes

Bohne ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Bohne (1921–2016), deutscher Architekt
 Christa Petroff-Bohne (* 1934), deutsche Formgestalterin
 Eberhard Bohne (* 1944), deutscher Rechtswissenschaftler
 Edmund Bohne (1886–1954), deutscher Verwaltungsjurist und Politiker
 Gerhard Bohne (Religionspädagoge) (1895–1977), deutscher evangelischer Religionspädagoge
 Gerhard Bohne (1902–1981), juristischer Leiter des nationalsozialistischen Euthanasieprogramms „Aktion T4“
 Gotthold Bohne (1890–1957), deutscher Jurist
 Hartwig Bohne (* 1976), deutscher Wirtschaftsprofessor und Unternehmensberater
 Herman Bohne (1890–1949), norwegischer Turner
 Herbert Bohne (* 1932), deutscher Offizier, Generalmajor der LSK/LV der Nationalen Volksarmee
 Holger Bohne (1948–2022), deutscher Rallye- und Rennfahrer
 Horst Bohne (* 1929), deutscher Reiseverkehrskaufmann, Sachbuchautor sowie Heimatforscher und -chronist
 Ingeborg Bohne-Fiegert (1921–2008), deutsche Textilgestalterin und Fachbuchautorin
 Michael Bohne (* 1963), Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und Sachbuchautor
 Rudolf Bohne (* 1942), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (FDP)
 Ulrike Brandt-Bohne (* 1977), deutsche Biologin und Fernsehmoderatorin
 Walter Bohne (1903–1944), deutscher Kommunist und Widerstandskämpfer
 Werner Bohne (1895–1940), deutscher Kameramann

Siehe auch:
 Bohnen
 Böhne
 Boone
 Bone